Göpel steht für:

 Göpel, eine mechanische Vorrichtung zur Erzeugung einer Antriebskraft
 Göpel (Heraldik), ein Heroldsbild in der Heraldik

Göpel bzw. Goepel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Göpel (1812–1847), deutscher Mathematiker
 Andrea Göpel (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin und Unternehmerin
 Barbara Göpel (1922–2017), deutsche Kunsthistorikerin
 Dieter Göpel (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Erhard Göpel (1906–1966), deutscher Kunsthistoriker
 Friedhelm Ottfried Goepel (1928–2013), deutscher Künstler und Kunsterzieher
 Heino Goepel (1833–1896), deutscher Mediziner
 Kurt Goepel (1901–1966), deutscher Wissenschaftsfunktionär
 Lutz Goepel (* 1942), deutscher Politiker
 Maja Göpel (* 1976), deutsche Politökonomin
 Maik Göpel (* 1963), deutscher Musiker, Liedermacher und Autor
 Ralph Göpel (* 1960), deutscher Autor von EDV-Büchern
 Sascha Göpel (* 1979), deutscher Schauspieler
 Steffen Göpel (* 1965), deutscher Autorennfahrer